GOQ est un sigle qui peut désigner :
 grand officier de l'Ordre national du Québec, le plus haut grade de l'Ordre national du Québec ;
 Gazette officielle du Québec, le journal officiel de l'État québécois.

GOQ est un code qui peut désigner :
 , un aéroport militaire et civil desservant Golmud, en Chine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports